Курбе́ () — французская фамилия:

 Курбе, Амедей Анатоль Проспер (1827—1885) — французский адмирал, губернатор Новой Каледонии.
 Курбе, Гюстав (1819—1877) — французский живописец, один из основатель реализма в живописи.

 Другое
 «Курбэ» — французский линейный корабль типа «Курбэ», названный в честь Амедея Курбе.